Fryderyk Wilhelm I von Sachsen-Weimar (1562-1602) – książę Saksonii-Weimaru w l. 1573-1602
 Fryderyk Wilhelm I (Wielki Elektor) (1629-1688)
 Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern (1688-1740) – król pruski